El término Laguna San José, un nombre, puede referirse, en esta enciclopedia:

Toponimia

Bolivia 
 Laguna San José, laguna en la provincia de Marbán, departamento del Beni;
 Laguna San José, laguna en la provincia de Iténez, departamento del Beni;
 Laguna San José, laguna en la provincia de Vaca Díez, departamento del Beni;